Смедерево (серб. Смедерево) — многозначный термин.

 Смедерево — город в Сербии на стечении Моравы и Дуная, 50 км от Белграда. 
 Смедерево (община) — община в Сербии, входит в округ Подунайский. 
 Смедерево (футбольный клуб) — сербский футбольный клуб из одноимённого города.